Аллаверды́ (также аллаверди, алаверди):
 Аллаверды — старое название города Алаверди.
 «Аллаверды, Господь с тобою!» — популярное название стихотворения Соллогуба «Тост».
 Алла верды — песня на слова стихотворения.
 Аллаверды (чаще в написании «алаверды») — выражение, использующееся в застолье для передачи тоста.
  (XVII век) — иранский военный деятель грузинского происхождения.

См. также 
 Алаверди (значения)
 Аллахвердиев

Примечания